Lisa Forbes est un nom pouvant désigner:

 (née en 1969), femme politique travailliste britannique
 (née en 1981), mannequin américaine, candidate miss monde 2007

Voir aussi

Forbes, Lisa